Мак-Мен (Макмен, Мак-Магон, Макмагон) — ірландське прізвище. Відомі носії:
 Вінс Мак-Мен — промоутер у реслінгу, конферансьє, коментатор і професійний реслер.
 Лінда Мак-Мен — американська політична діячка, бізнесвумен, адміністратор Управління у справах малого бізнесу (2017—2019).
 Стефані Мак-Мен — віцепрезидент World Wrestling Entertainment.
 Шейн Мак-Мен, Шейн Брендон Мак-Мен () — реслер у четвертому поколінні, а нині один із керівників WWE.

Див. також 
 Макмегон
Ірландські прізвища